Trichterlilie werden einige Pflanzengruppen genannt zum Beispiel:
 die Arten der Gattung Paradieslilien (Paradisea), die zu den Spargelgewächsen (Asparagaceae) gehört
 eine Gruppe (Division) innerhalb der Gattung Lilien (Lilium)